L'AEGON Pro Series Bath ITF è un torneo professionistico di tennis giocato su campi in cemento. Fa parte dell'ITF Women's Circuit. Si gioca annualmente a Bath in Gran Bretagna.

Albo d'oro

Singolare

Doppio

Collegamenti esterni

AEGON Pro Series Bath